«Вашингтон Кэпиталз» () — профессиональный хоккейный клуб из Вашингтона, округ Колумбия, США. Выступает в Столичном дивизионе Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. Клуб основан в 1974 году и за всю свою историю дважды играл в финале Кубка Стэнли. В 1998 году «Вашингтон» «всухую» уступил «Детройт Ред Уингз», а в 2018 завоевал свой первый Кубок Стэнли, обыграв в пяти матчах «Вегас Голден Найтс». В сезоне 2009/2010 «Вашингтон» выиграл свой первый Президентский кубок, дважды повторив успех в сезонах 2015/2016 и  2016/2017. С 1997 года домашней ареной клуба является «Кэпитал Уан-арена».

Легенда

Статистика сезонов

Статистика трофеев

Примечания 

 
Вашингтон Кэпиталз